

Geografia
 Mansilla de las Mulas – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Antonia Mulas, nata Antonia Buongiorno (1939-2014) – fotografa italiana
 Franco Mulas (1938) – pittore italiano
 Franco Mariano Mulas (1942) – medico e politico italiano
 Giovanna Mulas (1969) – scrittrice, saggista, drammaturga e attivista per i diritti umani italiana
 Giuseppe Mulas (1944) – politico italiano
 Maria Mulas (1935) – fotografa e pittrice italiana
 Matteo Mulas (1992) – canottiere italiano
 Michele Mulas (1936-2002) – artista e pittore italiano
 Patrizia Zappa Mulas (1956) – attrice teatrale e scrittrice italiana
 Silvano Mulas, detto Voglia (1984) – fantino italiano
 Ugo Mulas (1928-1973) – fotografo italiano